Németh Tamás (1952) Széchenyi-díjas agrokémikus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
 Németh Tamás (1961-) építész
 Németh Tamás (1971) labdarúgó (ZTE, Videoton, Haladás)
 Németh Tamás (1981) labdarúgó (Újpest, REAC)
 Németh Tamás (1985) festőművész
 Németh Tamás (?) kézilabdázó
 Németh Tamás (1983) fotográfus
 Németh Tamás (?) zongoraművész, tanár 
 Németh Tamás (?) gyártásvezető